Niemcy:
 Berod bei Hachenburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Berod bei Wallmerod – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald